HMS Hecla je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hecla (1815) 
 HMS Hecla (A133)

Hecla